Queen's Theatre è il nome con cui sono conosciuti alcuni teatri di Londra.

 Queen's Theatre (Shaftesbury Avenue)
 Queen's Theatre (Long Acre)
 Queen's Theatre era il nome originale del Her Majesty's Theatre